Де́йское () — село в Терском районе республики Кабардино-Балкария.

Образует муниципальное образование сельское поселение Дейское как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение находится в западной части Терского района, в 0,4 км к востоку от районного центра Терек и в 60 км к востоку от города Нальчик.

Площадь территории сельского поселения составляет — 41.74 км². Около 83 % площади занимают сельскохозяйственные угодья.

Граничит с землями населённых пунктов: Плановское на юге, Терек на западе, Тамбовское на северо-востоке, Белоглинское, Заводское и Верхний Акбаш на востоке.

Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную зоне республики. Средние высоты на территории муниципального образования составляют 263 метров над уровнем моря. Рельеф местности в основном однороден и представляет собой волнистую наклонную равнину. В юго-западной части тянутся бугристые возвышенности.

Село меридионально вытянуто вдоль реки Дея. Протяжённость села с севера на юг составляет 5,7 км. Общая протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 50,98 км. В том числе: с асфальтовым покрытием — 30,78 км и с гравийным покрытием — 20,2 км.

Гидрографическая сеть представлена в основном представлена рекой Дея, а также выходами родниковых вод. В советское время большая часть естественного русла реки Дея был превращён в канал.

Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +10,5°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних −2,0°С в январе. Минимальные температуры зимой крайне редко отпускаются ниже −10°С, летом максимальные температуры достигают +35°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Основная часть осадков выпадает в период с апреля по июнь. Основные ветры — восточные и северо-западные.

История 
Первое упоминание об ауле Муртазово в русских архивных документах датируется 1740 годом, где описывается в документе — «Описание Большой и Малой Кабарды», составленном геодезистом Чикаговым. Этот год формально и считается датой основания села.

В начале XIX века аул состоял из 4 четырёх кварталов () — Муртазово (Мэртэзей), Жагишево (Жагъыщей), Кунижево (Къуныжьей) и Шуганово (Шыгуэней). Само селение называлось Муртазово.

В XIX веке в ходе эпидемии чумы, Кавказской войны и последующем мухаджирстве, население аула резко сократилось несколькими этапами.

В 1876 году недалеко от аула была проложена железная дорога и построена железнодорожная станция, названная в честь дворян Муртазовых владевших этой землёй — Муртазово. На его месте впоследствии был образован город Терек.

В 1914 году в Муртазово была открыта первая светская школа. В каждом квартале действовала мечеть, при которых изучалась кабардинская письменность на основе арабского письма, а также литературный арабский язык.

В 1920 году был образован сельский народный совет при селе Муртазово. В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Муртазово как и все другие кабардинские поселения было переименовано из-за присутствия в их названиях фамилий княжеских и дворянских родов. В результате село получило новое название — Дейское, от протекающей вдоль села речки Дея.

С 1924 по 1951 года Дейскому сельсовету подчинялось село Белоглинское.

Во время Великой Отечественной войны, в конце ноября 1942 года село было оккупировано немецкими войсками. Освобождено в начале января 1943 года. В память о павших в боях при освобождении села и сельчан погибших на фронтах войны, в селе установлены памятники.

Ныне западные окраины села практически слились с восточными районами города Терек.

Население 

Плотность —  чел./км².

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 2276 чел. (49,2 %). Женщины — 2354 чел. (50,8 %).

Средний возраст населения — 33,1 лет. Медианный возраст населения — 30,2 лет.

Средний возраст мужчин — 31,3 лет. Медианный возраст мужчин — 28,7 лет.

Средний возраст женщин — 34,8 лет. Медианный возраст женщин — 31,4 лет.

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Алкашев Виталий Мухамедович.
 Администрация сельского поселения Дейское — состоит из 7 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Дейское — состоит из 11 депутатов.

Адрес администрацияи сельского поселения — село Дейское, ул. Мальбахова, № 118.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Мальбахова, 127.
 Детско-юношеская спортивная школа — ул. Мальбахова, 147.
 Начальная школа Детский сад «Звёздочка».

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Мальбахова, 116.

Культура 
 Дом культуры

Общественные организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет ветеранов труда и войны

Ислам 
В селе действует одна мечеть.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство. Наибольшее развитие получили выращивание сельскохозяйственных технических культур и чеснока.

На территории муниципального образования 9 больших и 4 малых предприятий.

Кроме того на территории сельского поселения 205 сельскохозяйственных предприятий. Из них:
 личных подсобных хозяйств — 138
 хозяйств арендаторов — 60
 фермерских хозяйств — 6
 сельхозпредприятий — 1.

Улицы

Известные уроженцы 
 Мальбахов Тимбора Кубатиевич (1917—1999) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС с 1956 по 1985 года.
 Канкошев Ахмет-Хан Талович (1914—1943) — Герой Советского Союза.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Терского района Кабардино-Балкарии
Муниципальные образования Терского района Кабардино-Балкарии
Сельские поселения Кабардино-Балкарии